Chiesa dei Santi Leonzio e Carpoforo, a Magrè di Schio
 Chiesa dei Santi Leonzio e Carpoforo, a Lozzo Atestino